Ramusch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Ramusch (* 1969), österreichischer Fußballspieler
 Mario Ramusch (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Martin Ramusch (* 1967), österreichischer Unternehmer